Zinnchlorid ist eine chemische Verbindung von Zinn und Chlor. Es tritt mit zwei Oxidationszahlen auf:

 Zinn(II)-chlorid, auch Zinnchlorür genannt.
 Zinn(IV)-chlorid, auch einfach Zinnchlorid genannt.